Юзвин — название населённых пунктов на Украине:

 Юзвин — до 1946 г. название села Некрасово в Винницком районе Винницкой области.
 Юзвин — до 1946 г. название поселка Йосиповка в Ружинском районе Житомирской области.